Ге́хтман (, ) — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Гехтман, Георгий Николаевич (1870—1956) — основатель экономической и географической наук в Грузии.
 Гехтман, Исаак Ефимович (1895—1938) — советский журналист и писатель.
 Гехтман, Михаил Яковлевич (1901—1973) — советский учёный-медик.